Örträsksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Örträsksjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (5,78 ha)
Örträsksjön (Örträsks socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (7,26 km²)

Se även 
 Örträsket
 Örträsktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn